HR 5256 — звезда в циркумполярном созвездии Большая Медведица. HR 5256 имеет видимую звёздную величину +6.52, и, согласно шкале Бортля, видна невооружённым глазом на деревенско-пригородном небе (). 

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Gaia, известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается севернее 29° ю. ш., то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением южных штатов Австралии, о. Норфолк, южных областей Чили, Аргентины, южного штата Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул, Лесото и южных областей ЮАР. На северном небе звезда наблюдается круглый год.

Средняя пространственная скорость HR 5256 имеет компоненты (U, V, W)=(-3.120, -9.033, -25.81), что означает U= (движется по направлению от галактического центра), V= (движется против галактического вращения) и W= (движется в направлении галактического южного полюса). HR 5256 движется весьма быстро относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость практически равна , что в более чем в 2 раза быстрее скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда приближается к Солнца и примерно через , она будет на расстоянии  когда она будет светить с яркостью до +4,31m, то есть с яркостью, с которой сейчас светит Эта Ворона или почти как Бета Волос Вероники или 10 Тельца. По небосводу звезда движется на северо-запад. Галактическая орбита HD 23356 находится на расстоянии от  до  от центра Галактики.

Свойства звезды 
HR 5256  — карлик спектрального класса , то есть она находится на главной последовательности и водород в её ядре служит топливом. Эффективная температура её фотосферы составляет около , что придаёт ей слегка оранжеватый оттенок.

Масса звезды составляет . Радиус составляет 0.78. Её светимость равна . Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть примерно между Меркурием () и Венерой (). Причём с такого расстояния HR 5256 выглядела бы на 57% больше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,78° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°).

Звезда имеет поверхностную гравитацию  или , то есть 1,75 раза больше, чем на Солнце (). Звезды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем и HR 5256 имеет значение металличности 0.17, то есть почти в полтора раза больше, чем Солнце. Звезда вращается со скоростью в 2 раз выше солнечной и равной  , что даёт период вращения звезды — 8,8 дня. 

Возраст звезды HR 5256 — определён как  и поскольку звёзды с её массой живут на главной последовательности дольше Солнца, то HR 5256 ещё очень не скоро станет красным гигантом.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды HR 5256 (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 25 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, а также 2 белых карлика, которые в список не попали.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Изображение HR 5256

 

Объекты Байера
Объекты Флемстида
Объекты HD и HDE
Объекты HIP